Хейкки Маркку Юлиус Вестеринен (; род. 28 апреля 1944, Хельсинки) — финский шахматист, гроссмейстер (1975). Учитель математики.

Многократный чемпион страны. В составе команды Финляндия участник многих олимпиад (с 1962).

Лучшие результаты в международных турнирах: Уппсала (1969) — 1-е; Вейк-ан-Зее (1969) — 1-2-е; Олот (1970) — 1-е; Берлин (1971) — 3-е; Осло (1971) — 2-е, (1973) — 2-3-е, (1974) — 2-е, (1977 и 1978) — 2-3-е; Сан-Фелиу и Кап-Пикафорт (1973) — 1-е; Стокгольм (1974 и 1974/1975) — 1-5-е и 1-2-е; Бухарест (1974) — 3-е; Дортмунд (1975) — 1-е; Лугано (1976) — 2-4-е; Роскилле (1978) — 1-2-е; Эсбьерг (1978) — 3-е; Копенгаген и Барселона (1979) — 2-3-е; Хельсинки и Лондон (1979) — 1-3-е; Калелья и Луишем (1981) — 2-е; Сан-Себастьян (1982) — 3-6-е; Лондон (1983) — 2-5-е; Сарагоса (1984) — 1-е места.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература 
 Эркки Хаванси: Heikki Westerinen, shakin mestari. Kirja shop, Хельсинки, 1969.

Ссылки 

Шахматисты Финляндии